Кольсайские озёра () — система из трёх озёр в северном Тянь-Шане, в ущелье Кольсай, в перемычке, соединяющей хребты Кунгей-Алатау и Заилийский Алатау. Озёра расположены на территории Кегенского района Алматинской области Казахстана и находятся в 10 км к северу от границы с Киргизией, в 330 км юго-восточнее Алма-Аты на высоте порядка 1000 м, 2500 м, 2700 м над уровнем моря.

Озёра называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». Окружены озёра хвойным лесом из Тянь-Шаньской ели. Глубина озёр достигает 50 м. Среди фауны — радужная форель.

Кольсайские озёра включают в себя 3 озера:
 Третье озеро — находится на высоте 1818 м, его длина — 1 км, ширина 400 м, глубина 80 м.
 Среднее (второе) Кольсайское озеро (Мынжылгы) — находится на высоте 2252, самое большое из трёх озёр.
 Первое Кольсайское озеро или Верхний Кольсай — на высоте 2850 м.

В 11 км к востоку у села Саты находится живописное озеро Каинды.

Туризм 
Кольсайские озёра расположены на территории национального парка «Көлсай көлдері» и являются туристическим объектом. Рядом имеются гостевые дома и кемпинги. В советское время действовал туристический маршрут протяжённостью 25 км, в который входило посещение всех трёх Кольсайских озёр, а также перевала Сары-Булак и спуск к озеру Иссык-Куль. По состоянию на 2017 год перевал закрыт, посещение Верхнего Кольсайского озера без погранпропуска невозможно.

Национальный парк включён во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Озёра Алматинской области
Тянь-Шань
Группы озёр Казахстана